Clements ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Jackson Clements (1832–1913), US-amerikanischer Politiker
 Bill Clements (1917–2011), US-amerikanischer Politiker
 Bob Clements (1866–1947), schottischer Fußballspieler
 Bruce Clements (* 1931), US-amerikanischer Autor
 Charlie Clements (* 1987), US-amerikanische Schauspielerin
 Dave Clements (* 1945), nordirischer Fußballspieler und -trainer
 Earle C. Clements (1896–1985), US-amerikanischer Politiker
Ernie Clements (1922–2006), britischer Radrennfahrer 
 Evan Clements (* 1947), britischer Autorennfahrer
 Frederic Edward Clements (1874–1945), US-amerikanischer Botaniker
 Gabrielle D. Clements (1858–1948), US-amerikanische Malerin
 Gilbert Clements (1928–2012), kanadischer Politiker
 Grace Clements (* 1984), britische Siebenkämpferin
 Isaac Clements (1837–1909), US-amerikanischer Politiker
 James Clements (1927–2005), US-amerikanischer Ornithologe und Autor
 John Clements (1910–1988), englischer Schauspieler
 John Allen Clements (* 1923), US-amerikanischer Mediziner
 Jonathan Clements (* 1971), britischer Autor und Drehbuchautor
 Judson C. Clements (1846–1917), US-amerikanischer Politiker
 Keith W. Clements (* 1943), britischer baptistischer Theologe 
 Kennedi Clements (* 2007), kanadische Schauspielerin
 Kenny Clements (* 1955), englischer Fußballspieler
 Nate Clements (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Nathaniel Clements (1705–1777), irischer Politiker
 Newton Nash Clements (1837–1900), US-amerikanischer Politiker
 Richard Clements (1928–2006), britischer Journalist
 Robert Clements, 1. Earl of Leitrim (1732–1804), irisch-britischer Adliger und Politiker
 Ron Clements (* 1953), US-amerikanischer Animator und Regisseur
 Roy Clements (* 1946), britischer Theologe und Autor
 Sasha Clements (* 1990), kanadische Schauspielerin

 Stan Clements (* 1923), englischer Fußballspieler
 Stiles O. Clements (1883–1966), US-amerikanischer Architekt
 Vassar Clements (1928–2005), US-amerikanischer Fiddle-Spieler
 Zeke Clements (1911–1994), US-amerikanischer Country-Musiker, Schauspieler und Songschreiber

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clements (Illinois)
 Clements (Kalifornien)
 Clements (Kansas)
 Clements (Maryland)
 Clements (Minnesota)
 Clements Bridge (New Jersey)

im NRHP gelistete Objekte:
 Clements Hall, in Dallas, Texas, ID-Nr. 80004087
 Clements House, in Springfield, Kentucky, ID-Nr. 88003401
 Clements Rowhouse, in Denver, Connecticut, ID-Nr. 80000888
 Clements State Bank Building, in Clements, Minnesota, ID-Nr. 80002130
 Clements Stone Arch Bridge, in Clements, Kansas, ID-Nr. 76000816

Siehe auch:
 Clements Island
 Clemence
 Clemens
 Clementz
 Clemons
 Clement
 Klemens
 Klemenz
 Klementz
 McClements
 Port Clements